Cherni Vit kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerni vit, vattendrag, Lovetj, 
 Tjerni Vit, distrikt, Lovetj, Obsjtina Teteven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar